Truck (que en inglés significa camión) hace referencia a varios artículos:

Ferrocarril
 Bogie o boje (truck, o troque, en México) es un conjunto de ruedas sobre ejes para circular sobre carriles.

Personas
 Truck Robinson, jugador de baloncesto.